Jméno Václav Hrubý nosí více lidí:

Václav Hrubý (basketbalista) (* 1966) – český basketbalista
Václav Hrubý (historik) (1885–1933) – český historik
Václav Hrubý (politik) (* 1946) – český politik, poslanec PSP za ODS
Václav Hrubý (slezský poslanec) – český politik, poslanec Slezského zem. sněmu a předák tamní české menšiny